Cafaro ist der Familienname folgender Personen:

 Erin Cafaro (* 1983), US-amerikanische Ruderin
 Pasquale Cafaro (1715–1787), italienischer Komponist